Idholm kan syfta på följande platser:

Åland 

 Idholm (söder Vårdö, Åland), 
 Idholm (norr Vårdö, Åland),